

Призери сезону 2010–11

Гонки

Таблиця

Примітки 

Кубок світу з біатлону 2011-12
2011 у біатлоні
2012 у біатлоні